Sassy steht für:

 Sassy, französische Gemeinde im Département Calvados
 Attila Sassy, ungarischer Maler und Grafiker
 Sarah Vaughan, eine US-amerikanische Jazz-Sängerin und Pianistin